«За́вод и́мени Ма́сленникова» — ранее существовавший хоккейный клуб из Куйбышева («Завод имени А. А. Масленникова»).

В сезоне 1951/1952 годов «Трактор» впервые выступал в третьем эшелоне отечественного хоккея — в третьей территориальной зоне, где занял 3 место из 4 команд.

В сезоне 1952/1953 годов победил в четвертой территориальной зоне, а в финале первенства РСФСР занял 5 место.

В сезоне 1953/1954 годов «Зенит» вновь победил в четвертой территориальной зоне, но опоздал к финалу первенства РСФСР.

В сезоне 1955/1956 годов «Зенит» занял третье место в третьей территориальной зоне.

Дебют хоккеистов во всесоюзных соревнованиях состоялся в сезоне 1956/57 во второй зоне класса «Б».

 команда в 1/8 финала Кубка СССР встречалась со сборной Рязани и выиграла со счётом 11:1.

В январе 1959 хоккеисты «Завода имени Масленникова» в товарищеском матче с командой класса «А» «Динамо» (Москва) на стадионе ЗИМ проиграл 1:20.

В дальнейшем «Завод имени Масленникова» выступал в первенстве города.

Результаты выступлений

Примечания 

Спортивные клубы Самары
Хоккейные клубы СССР